Кипсанг— кенийская фамилия.
 Кипсанг, Джеффри — кенийский легкоатлет, чемпион мира в беге на 10 000 м (2015 г.) и в полумарафоне (2014, 2016 гг.)
 Кипсанг, Салим — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 1998 года на дистанции 10 000 метров.
 Кипсанг, Уилсон — кенийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции
 Кипсанг, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции, специализирующийся в марафоне.